Oosterwijk ist der Familienname folgender Personen:

 Maria van Oosterwijk (1630–1693), niederländische Barockmalerin
 Martijn Oosterwijk (* 1990), niederländischer Eishockeytorwart

Siehe auch:
 Oisterwijk
 Osterwieck
 Osterwick